Vlnovec může znamenat:

 Vlnovec (Ceiba), rod tropických stromů
 Vlnovec pětimužný
 Vlnovec (technika), ohebná a pružná kovová trubice